Tae-yeon () ist ein südkoreanischer Eigenname. Bekannte Namensträger sind:
 Kim Tae-yeon (* 1989), südkoreanische Sängerin
 Ha Tae-yeon (* 1976), südkoreanischer Ringer